Whitefield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Whitefield Township (Illinois)
 Whitefield Township (Minnesota)